Владимир Владимирович Гурьев (12 октября 1942, дер. Ростовка, Пензенская область, СССР — 2 мая 2010, г. Ставрополь, Российская Федерация) — советский и российский актёр театра, мастер художественного слова (чтец), педагог и режиссер, заслуженный артист России, Лауреат Всероссийского конкурса артистов-чтецов, основатель театра-студии «Слово» (Ставропольский Дворец детского творчества). (https://stapravda.ru/20021016/i_slovo_bylo__bog_108081.html)

Биография

Детство 

Родился в деревне Ростовка Пензенской области, отец Владимир Гурьев — фронтовик, инвалид, работал лесником, мать — Анна Гурьева, крестьянка, работала в колхозе.

Владимир Гурьев вспоминал: «Никогда не забуду те годы. И первое исполнение — басни. В деревне послевоенной, когда на свиноферму меня по грязи чуть ли не на руках принесли. И женщин с накрашенными свеклой, щеками и подкрашенными углем бровками. А на молочных баках я стоял и декламировал басню „Волк на псарне“.

Флот 
После о школы поехал на заработки на Урал, два года трудился на пилораме, а затем четыре года проходил службу в подводных войсках на Балтийском и Северном флотах.
В эти годы принимал участие в смотрах флотской и армейской художественной самодеятельности, был ведущим концертов, много читал стихов, прозу.

Театральный институт 
После армейской службы поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Владимир Гурьев учился на курсе Василия Васильевича Меркурьева, где преподавала и его жена, дочь известного советского режиссера Ирина Всеволодовна Мейерхольд. На одном курсе с ним учились М. Неёлова, С. Сытник. В дипломном спектакле „Тристан и Изольда“ сыграл острохарактерную роль колдуна-горбуна. После окончания института в 1969 году по распределению приехал работать в Ставропольском краевом драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова.

Ставропольский театр драмы 
В первые годы работы на сцене ставропольского театра сыграл множество эпизодических и несколько крупных ролей. Уже в ранних работах актера критики отмечали удивительную глубину образа, пластичность, склонность к импровизации и яркой театральности. Всего за время работы в театре им сыграно более 150 ролей.

Работал с режиссёрами: В. В. Бирюков, А. А. Малышев, М. С. Морейдо, Р. П. Рахлин, С. М. Рейнгольд, Б. Н. Соловьёв, В. М. Ткач.

Гурьев был в числе первых кто получил в 1972 году премию крайкома комсомола Ставрополья в области культуры и искусства имени Героя Советского Союза Александра Скокова за роль Володьки в спектакле „Трибунал“ по пьесе А. Макаенка.

Литературный театр „Современник“ 
Вначале 80-х окончил режиссёрское отделение Театрального училища (ВУЗ) им. Б. В. Щукина. Затем создал литературный театр „Современник“ (позднее переименован в „Свеча“) при Ставропольском отделении Союза театральных деятелей, тогда ещё во Всероссийском театральном обществе. В „Современнике“ Гурьев занимался режиссурой и разработкой инсценировок по произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского, И. Бунина и других. Вместе с В. Гурьевым программы литературного театра готовили В. М. Лычагин и В. М. Аллахвердов. „Собеседник“ дал более 800 концертов-спектаклей.

Начало педагогической деятельности 
С 1974 года Владимир Гурьев начинает работу в качестве театрального педагога в студенческом театральном коллективе при Ставропольском сельскохозяйственном институте. Ставит литературно-музыкальные композиции и спектакли по произведениям А. Твардовского, Е. Евтушенко, В. Маяковского, Р. Рождественского, М. Зощенко и А. Чехова. В 1985 году спектакль „Хотят ли русские войны“ (по произведениям Евгения Евтушенко) стал лауреатом Всесоюзного студенческого фестиваля.

В 1987 году Владимир Гурьев стал Лауреатом Всероссийского конкурса артистов-чтецов, председателем жюри был один из лучших российских чтецов Пушкина — Дмитрий Журавлёв.

Создание Театра-студии „Слово“ 
В 1993 году уходит из сельскохозяйственного института в Ставропольский Дворец детского творчества, где создает театр-студия «Слово». За 17 лет творческой деятельности Гурьевым было поставлено более 30 спектаклей по произведениям русских и зарубежных классиков. Впервые на большую сцену он вывел пьесы современных ставропольских авторов: А. Гатило („Вечер сотни небес“) и В. Романенко („След Архимеда“, „Ошибка мастера Валериана“).

В январе 2002 Владимир Гурьев уходит из Ставропольского театра драмы и полностью посвящает себя работе в театре-студии „Слово“. С 1989 года и до
С 1989 г. и до 2002 г. Владимир Гурьев являлся парторгом Ставропольского театра драмы.

В 2000-х Владимир Гурьев непродолжительное время преподает актерское мастерство на факультете искусств в Ставропольском государственном университете, и руководит театром миниатюр. Там же он ставит „Урок дочкам“ по пьесе И. А. Крылова (2002 г.) и „Сердцебиение“ по водевилям и рассказам А. Чехова (2003 г.)

Театр-студия „Слово“, созданный Гурьевым, лауреат премии Президента России (2006 г.), лауреат Всероссийского фестиваля молодёжных театров „Русская драма“, проходившего в Москве (2006 г.). Студия также удостоена премии Союза молодежи Ставрополья в области культуры, литературы и искусства им. Героя Советского Союза им. А. И. Скокова.

В 2018 году написана книга о В.В. Гурьеве - «Человек, подаривший нам Слово» https://stapravda.ru/20180102/sbornik_vladimir_gurev_chelovek_podarivshiy_nam_slovo__priznanie_116161.html, которая стала событием в культурной жизни Ставрополья и получила Диплом признания в номинации «Память Ставрополья» от Министерства культуры СК (https://skunb.ru/node/9057

Владимир Гурьев ушел из жизни 2 мая 2010 года. Похоронен на Игнатьевском кладбище г. в Ставрополе

Радиотеатр 
В 1988—1989 Владимир Гурьев начал работу над созданием радиоспектаклей на краевом радио. Как автор инсценировок, и как режиссер-постановщик, он сделал более 20 постановок. В работе над радиопостановками ему помогали: редактор О. Даусон, звукорежиссеры М. Ландин, В. Мартыненко, Н. Никитин, которые оформляли спектакли музыкой и шумовыми эффектами, добавляющими особые эмоции к литературному материалу. Гурьев выступал также актером радиотеатра. К записи радиоспектаклей привлекались актеры Ставропольского академического театра драмы и актеры театра-студии „Слово“.

Радиоспектакли Владимир Гурьев делал по произведениям русских классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина, а также отдельный спектакль сделал по повести А. И. Солженицына. Несколько радиоспектаклей Гурьев создал на основе произведений ставропольских авторов: Т. Шелухина, В. Слядневой, Г. Пряхина. По произведениям И. Д. Сургучева было поставлено три радиоспектакля: по рассказу „Мельница“, по повести „Прощай, Дениз“ и самый, главный спектакль из этого триптиха — по роману „Губернатор“, который назывался „Соло пробудившейся совести“.

Художественный метод 
Театральный критик З. М. Поздняева в книге „Живая душа искусства: Страницы истории культуры Ставрополья“ так характеризовала художественный метод Владимира Гурьева:

 „Здесь < в спектаклях В. Гурьева> сюжет движется не по внешнему сходству примет, эпох, событий и характеров, а по внутренней логике их развития и соответствия проблемам времени. Режиссёр определяет идейное ядро выбранных пьес (романа, повести) разных авторов, сам пишет сценарий и, как скульптор, отсекая всё лишнее, получает законченный, чётко оформленный образ-идею, слово-идею, тип“.

 „Многое в этом соединении кажется парадоксальным. Но надо понять это условное соединение текстов разных авторов, понять аналогию характёров, поступков, чувств и мыслей героев и, поняв, увидеть стремление постановщика высветить правду жизни по принципу сходства или полярности. Происходит как бы двойное потенцирование. В данных случаях — обращение души к добру“.

 Это и коллаж, и трансформация в сегодняшний день. Но трансформация, идущая от авторских характеристик, образов. Отсюда — свобода выбора пьес и эпизодов двух или более пьес, при которой иногда трудно определить что и во что трансформируется: например, Хомутов в прошлое, или Левий Матвей в современность.  Это уже метод. Творческий метод, в котором безусловное следование традициям реализма органически сочетается с безусловным же новаторством формы в решении поставленных творческих задач. Можно говорить о полемичности приёма, но нельзя отказать в праве на существование, в основании которого лежит правда».

 «В гурьевских спектаклях сохраняется авторство сюжетов, характеры, язык и стиль первоисточников. Имена драматургов чётко обозначены в афише и чётко угадываются в тексте спектакля. Метод двойного потенцирования, когда один характер (психология, поступок, язык, отношение к людям, отношение к себе и т. д.) накладывается на другой, усиливает эмоциональное воздействие на зрителя. Поэтому так сильно это воздействие».

Театр-студия «Слово» 
Подробно с историей театра можно ознакомиться здесь

Семья 
В 1971 году Владимир Гурьев женился на Любови Владимировне Лебединой, брак продлился 9 лет. Сейчас Л. В. Лебедина — кандидат искусствоведения, известный театральный критик, редактор отдела культуры газеты «Трибуна». От первого брака — сын Андрей Владимирович Гурьев, служил актером в Театре советской армии, затем работал директором кинокартин на различных киностудиях. Сейчас — главный администратор в Малом театре г. Москвы. После развода в 1980 г. Владимир Гурьев женился во второй раз на М. И. Ясинской, от брака есть — дочь Наталья.

Театральные работы 
Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова

 Роли

Четыре близнеца («Четыре близнеца» П. Панчев)

Баптиста («Укрощение строптивой» В. Шекспира)

Лорд Норфолк («Королевские игры» Г. И. Горина)

Пифагор («Свалка» А. Дударева)

Ракитин («Месяц в деревне» И. С. Тургенева)

Сидоров («Спальный вагон» Л. Комаровского)

Герцог Веронский («…Чума на оба ваши дома!» Г. Горина)

Граф Кавершем («Идеальный муж» О. Уайльда)

Профессор Серебряков («Дядя Ваня» А. П. Чехова)

Уилли («Люкс»)

Бургомистр («Великий обольститель» В. Коркия)

Царь Креонт («Медея» Еврипид) и др.

Политрук («В списках не значился» Б. Васильева)

 Режиссура (малая сцена)

«Салют динозаврами» (Г. Мамлина)

«Жизнь, отданная вам» (З.Петровой)

«Пощады не прошу» (Я. Соловейчика)

«Ку-ка-ре-ку!» (В. Москаленко)

Театр-студия «Слово»

 Роли
Лицо от театра («Поручик и Пророк» М. Ю. Лермонтов)

Царь Креонт («Антигона» Ж.Ануй)

Настоятель монастыря («Ожидание счастья» А. П. Чехов)

 Режиссура
1994 (март) — среднефранцузский фарс «Паштет и торт»

1994 (ноябрь) «Каменный гость» (из цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина)

1995 (апрель) «Скупой рыцарь» (из цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина)

1995 (октябрь) «Маленькие комедии» (А. Аверченко, Саша Черный)

1996 (март) «Хомутов, Иешуа, Пилат и другие» (А. Вампилов «Двадцать минут с ангелом», М. Булгаков «Мастер и Маргарита»)

1997 (март) «Дон Кихот» (М. Булгаков)

1997 (октябрь) «Fandus* (*предвещающий)» (Н. Коляда «Игра фанты», У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Ю. Грушас «Любовь, джаз и черт»)

1998 (март) «Что помешало мне сказать: „Аминь“?..» (Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда», У. Шекспир «Макбет»)

1998 (август) «За чем пойдешь — то и найдешь!» (А. Островский)

1999 (январь) «Мчатся бесы…» (А. С. Пушкин)

1999 (март) «Старик» (М. Горький)

1999 ()"Николай, Людмила и принц датский" (по пьесе А. Островского «Поздняя любовь» и трагедии У. Шекспира «Гамлет»)

1999, декабрь, «Ошибка мастера Валериана». Спектакль, поставленный по пьесе современного автора В. Романенко

2000 (январь) «Плаха» (Ч. Айтматов)

2000 (октябрь) «Вечер сотни небес» (А. Гатило)

2001 (октябрь) «Валентин и Валентина» (М. Рощин)

2002 (апрель) «Эти свободные бабочки» (Л. Герш)

2002 (май) «Урок дочкам» (И. А. Крылов)

2002 (ноябрь) «Ангел приходит в Вавилон» (Ф. Дюрренматт)

2003 (март) «Вечный след» (В. Романенко)

2003 (октябрь) «Сердцебиение» (А. Чехов)

2004 (апрель) «Поручик и пророк» (М. Ю. Лермонтов)

2004 (октябрь) «Жестокие игры» (А. Арбузов)

2005 (май) «Любви высокие победы» (60-летию Победы в Великой Отечественной войне)

2005 (октябрь) «Гроза» (А. Островский)

2006 (сентябрь) «Таинственный путник» (по произведениям Н. Рубцова)

2007 (февраль) «Гений поэзии и любви» (по произведениям Ф. Тютчева)

2007 (март) «Антигона» (Ж. Ануй)

2007 (декабрь) «Белая смерть» (Тезада Тутова)

2008 (апрель) «Дурочка» (Лопе де Вега)

2008 (октябрь) «Мой путь» (по произведениям С. Есенин)

2009 (май) «Ожидание чуда» (А. П. Чехов)

2009 (октябрь) «Коста — апостол правды и любви» (по произведениям К. Хетагурова)

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (2.11.1989)

 Лауреат Всероссийского конкурса артистов-чтецов (1987)

 в 1977 году в составе творческой труппы Ставропольского краевого драматического театра имени М. Ю. Лермонтова за спектакль «Трибунал».

 Лауреат Премии Союза молодежи Ставрополья в области культуры, литературы и искусства им. Героя Советского Союза им. А. И. Скокова в 1998 как руководитель театра-студии «Слово» Ставропольского Дворца детского творчества.

 Лауреат краевой премии имени Германа Лопатина для профессиональных журналистов за цикл сценариев для радиоспектаклей. (https://stapravda.ru/20021016/i_slovo_bylo__bog_108081.html)

Публикации в СМИ 
1.	З. М. Поздняева «Живая душа искусства: Страницы истории культуры Ставрополья». Ставрополь, 2002 г. (глава «Слово»)

2.	«Владимир Гурьев. Человек, подаривший нам СЛОВО» (авторы-составители Е. П. Пересыпкин, А. Б. Козлов). Ставрополь, 2017

3.	«И слово было — Бог…» Наталья Быкова («Ставропольская правда») https://stapravda.ru/20021016/i_slovo_bylo__bog_108081.html

4.	Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Гурьев. (ГТРК «Ставрополье»)(https://stavropolye.tv/news/40904)

5.	«Апостол правды и любви» (ГТРК «Ставрополье») (https://stavropolye.tv/news/41105)

6.	«Аплодисменты артисту Владимиру Гурьеву». Геннадий Хасминский («Ставропольская правда») https://stapravda.ru/20100610/aplodismenty_artistu_vladimiru_gurevu_45917.html

Память 
1.	В родном селе В. Гурьева, в школе, где он учился, есть страничка о нем в школьном музее.

2.	Памятная доска в Ставропольском Дворце детского творчества.

Высказывания 
«Дарить зрителю „живое слово“, любовь и доброту, привлекать к сопереживанию и размышлению — в этом предназначение театра»«Я никогда не говорю „нет“, когда ребенок приходит первый раз в студию. Это не мне решать. Если пришел, значит, искра Божия горит в нем, и его привела. Мое дело помочь ему, дать веру в себя»«Самое страшное — это когда смысл своей жизни человек ограничивает личным корытцем. Потому что в этом случае, ради этого корытца он, не задумываясь, переступит через души других людей — лишь бы корытце было полным»''

Ссылки 
 Театр-студия «Слово»